

Населені пункти та їхні частини

 Будзіслав — село в гміні Роґово Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Будзіслав — село в гміні Битонь Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Будзіслав — село в гміні Слупія Конецька Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Будзіслав — частина міста Голенюв у Голеньовському повіті Західнопоморського воєводства

Примітки